QQQQ – fondo di scambio del NASDAQ-100, basato sul simbolo delle sue azioni
 QQQQ – codice Morse per attacco da parte di ignoti, usato insieme all'SOS
 QQQQ – la mano del poker "Village People", composta di 4 regine

Pagine correlate 
 Qq
 Q (disambigua)